Tom Williams (né le  à Wakaw, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1946-1947 || Millers de Minneapolis || USHL ||58 ||2 ||9 ||11 ||6 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0  
|- 
|1947-1948 || Millers de Minneapolis || USHL ||61 ||2 ||7 ||9 ||2 ||8 ||0 ||1 ||1 ||2
|-  
|1948-1949 || Millers de Minneapolis || USHL ||25 ||1 ||3 ||4 ||6 ||5 ||0 ||3 ||3 ||0 
|- 
|1948-1949 || Barons de Cleveland || LAH ||25 ||1 ||3 ||4 ||6 ||5 ||0 ||3 ||3 ||0
|- 
|1949-1950 || Barons de Cleveland || LAH ||67 ||4 ||18 ||22 ||14 ||9 ||0 ||4 ||4 ||4
|- 
|1950-1951 || Barons de Cleveland || LAH ||71 ||4 ||18 ||22 ||20 ||11 ||0 ||4 ||4 ||0
|-
|1951-1952 || Barons de Cleveland || LAH ||65 ||1 ||17 ||18 ||14 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|1952-1953 || Barons de Cleveland || LAH ||64 ||2 ||20 ||22 ||18 ||11 ||0 ||1 ||1 ||10 
|-
|1953-1954 || Barons de Cleveland || LAH ||70 ||4 ||25 ||29 ||37 ||9 ||0 ||2 ||2 ||4
|- 
|1954-1955 || Barons de Cleveland || LAH ||58 ||3 ||25 ||28 ||32 ||4 ||1 ||0 ||1 ||0 
|-
|1955-1956 || Barons de Cleveland || LAH ||60 ||0 ||15 ||15 ||14 ||8 ||0 ||1 ||1 ||2
|- 
|1956-1957 || Americans de Rochester || LAH ||62 ||0 ||6 ||6 ||18 ||8 ||0 ||0 ||0 ||4 
|-
|1957-1958 || Americans de Rochester || LAH ||70 ||1 ||12 ||13 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1958-1959 || Spokes de Spokane || WHL ||51 ||2 ||5 ||7 ||10 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|1958-1959 || Americans de Rochester || LAH ||13 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1960-1961 || Barons de Cleveland || LAH ||29 ||0 ||7 ||7 ||4 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-
|1961-1962 || Barons de Cleveland || LAH ||70 ||1 ||9 ||10 ||16 ||6 ||0 ||1 ||1 ||0 
|- 
|1962-1963 || Barons de Cleveland || LAH ||64 ||1 ||20 ||21 ||16 ||7 ||0 ||2 ||2 ||2 
|-
|1963-1964 || Barons de Cleveland || LAH ||34 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1964-1965 || Rovers de New York || EHL ||47 ||1 ||10 ||11 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en août 1923
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Millers de Minneapolis
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Comets de Spokane
Défenseur de hockey sur glace